Cette page est une liste d'événements qui se sont produits durant l'année 2022 en Lorraine.

Éléments de contexte 
 Sécheresse historique en Lorraine comme dans de nombreuses régions de France, en été les niveaux des cours d'eau sont au plus bas, la navigation est limitée par endroits.

Événements

Janvier
 2 janvier : l'ASNL, évoluant à la dernière place de la ligue 2, accède aux huitièmes de finale de la Coupe de France de football 2021-2022 en battant le Stade rennais Football Club, 4ème de ligue 1, aux tirs au but après un match nul 1 partout. L'Entente sportive thaonnaise est éliminée par le Stade de Reims 0 à 1.
 15 janvier : création à Paris de la Fédération des Pays Unis  dont est membre fondateur le Parti Lorrain. Il s'agit d'une fédération qui regroupe des "partis régionalistes et fédéralistes qui partagent des valeurs et des principes communs comme la démocratie, le progrès et l’humanisme".
 22 au 26 janvier : Festival international du film fantastique de Gérardmer.
 29 janvier : l'Amiens Sporting Club bat l'ASNL 2 à 0 en huitième de finale de la Coupe de France de football.

Février
 22 février : ouverture d'un musée dans la Mine de sel de Varangéville à 160 mètres de profondeur.

Mars
 30 mars : l'association Lorraine-Russie réunie en assemblée générale décide de se dissolution du fait de la décision de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine.

Avril
 À la suite de l'Invasion de l'Ukraine par la Russie, la ville de Nancy suspend la procédure de jumelage avec la ville russe de Krasnodar. D'autres collectivités, Marly, Amnéville et le département de la Moselle préfèrent ne pas réagir.
 6 avril : la création du premier institut de Photonique en France se fera à Metz. L'annonce a été faite à Strasbourg lors du congrès Photonics Europe.
 22 avril : l'Association sportive Nancy-Lorraine scelle sa descente en Nationale 1 après un match interrompu à la 39 minute du fait de perturbations sur la marque de 0-3 contre Quevilly. En 55 ans d'existence, c'est la première fois que le club se retrouve en nationale.
 24 avril : le second tour de l'élection présidentielle abouti à des résultats contrastés : la Meurthe-et-Moselle et la Moselle placent Emmanuel Macron en tête alors que la Meuse et les Vosges ont préféré Marine Le Pen.

Mai 
 du 26 au 29 mai, 20ème Tour de la Mirabelle, course cycliste professionnelle UCI 2.2 :
 26 mai : prologue à Vandoeuvre-lès-Nancy;
 27 mai : étape entre Pont-à-Mousson et Pagny-sur-Moselle;
 28 mai : étape entre Breuches et Saint-Amarin;
 29 mai : étape entre Baccarat et Damelevières, au terme de laquelle Robert Scott est déclaré vainqueur.

Juin 
 4 juin : Marche des fiertés regroupant 1500 à 2000 personnes à Nancy.

 12 et 19 juin : Élections législatives :
 Sont élus en Meurthe-et-Moselle : Carole Grandjean (Ensemble!) dans la première circonscription, Emmanuel Lacresse (Ensemble!) dans la seconde circonscription, Martine Etienne (Nupes) dans la troisième circonscription, Thibault Bazin (LR) pour la quatrième circonscription, Dominique Potier (Divers gauche) dans la cinquième circonscription et Caroline Fiat (Nupes) dans la sixième circonscription.
Sont élus dans la Meuse :  Bertrand Pancher (Divers droite) dans la première circonscription, Florence Goulet (RN) dans la seconde circonscription.
Sont élus en Moselle :  Belkhir Belhaddad (Ensemble!) dans la première circonscription,   Ludovic Mendes (Ensemble!) dans la deuxième circonscription,  Charlotte Leduc (Nupes) dans la troisième circonscription,  Fabien Di Filippo (LR) dans la quatrième circonscription,  Vincent Seitlinger (LR) dans la Cinquième circonscription,   Kevin Pfeffer (RN) dans la sixième circonscription,  Alexandre Loubet (RN) dans la septième circonscription,  Laurent Jacobelli (RN) dans la huitième circonscription et  Isabelle Rauch (Ensemble!) dans la neuvième circonscription.
 Sont élus dans les Vosges :  Stéphane Viry (LR) dans la première circonscription,  David Valence (Ensemble!) dans la deuxième circonscription,  Christophe Naegelen (Divers droite) dans la troisième circonscription et  Jean-Jacques Gaultier (LR) dans la quatrième circonscription

 18 juin : Marche des fiertés regroupant 6000 personnes à Metz.

 29 juin : Caroline Fiat, députée de la Sixième circonscription de Meurthe-et-Moselle est élue vice-présidente de l'Assemblée nationale.

Juillet 

 4 juillet : Carole Grandjean, quelques jours après avoir été réélue députée, est nommée ministre déléguée chargée de l'Enseignement et de la Formation professionnels dans le gouvernement Élisabeth Borne.

 7 juillet : la 6ème étape du Tour de France masculin 2022 arrive à Longwy, Tadej Pogačar remporte cette étape et prend le Maillot jaune de leader du tour. 

 8 juillet : la 7ème étape du Tour de France masculin 2022 part de Tomblaine en direction de la Planche des Belles Filles  .

 20  au 28 juillet : Championnat de France de tir 25/50 m à Volmerange-les-Mines.

 28 juillet : 
 étape 100% Lorraine du tour de France Femmes entre Bar-le-Duc et Saint-Dié-des-Vosges Lorena Wiebes remporte la victoire d'étape et Marianne Vos conserve son maillot jaune.

 29 juillet en sport : la 6e étape du Tour de France Femmes 2022 part de  Saint-Dié-des-Vosges pour se diriger vers Rosheim.

Septembre 
 19 au 25 septembre : Tournoi de tennis de Moselle (ATP 2022)
 30 septembre, 1er  et 2 octobre : 33ème Festival international de géographie à Saint-Dié-des-Vosges sur le thème des déserts, sous la direction scientifique de Julien Brachet.

Octobre 

 Sarah Aoutar est élue miss Lorraine.

Inscriptions ou classements aux titre des monuments historiques

Naissances

Décès 

 28 mars à Nancy : Marion Créhange, née Marion Caen le 14 novembre 1937 dans la même ville,  scientifique française.

Notes

Références

Chronologie de la Lorraine
Lorraine